Holger Nielsen er navnet på flere personer:

 Holger Nielsen Garner (født 1934) – dansk forfatter
 Holger Bech Nielsen (født 1941) – dansk fysiker
 Holger K. Nielsen (født 1950) – dansk politiker
 Holger Louis Nielsen (1866-1955) – dansk OL deltager 1896, udvikler af håndboldspillet og genoplivningsmetoden, Holger Nielsen-metoden